Капту́р — головной убор.

Ка́птур — фамилия. Известные носители:

 Каптур, Владимир Александрович (род. 1967) — член Академии Российского телевидения, кинооператор.
 Каптур, Владислав Олегович (род. 1985) — российский режиссёр.
 Каптур, Всеволод Олегович (род. 1984) — российский кинооператор.
 Каптур, Марси (род. 1946) — американский политик.